

Богдани — село, Берестейська область, Берестейський район

Богдани — присілок, Петуховський округ, Курганська область

Богдани — село, Київська область, Вишгородський район
 Богдани — село, Черкаська область, Золотоніський район
 Богдани — село, Чернігівська область, Варвинський район

 Богдани (Bohdan) — шляхетський рід гербу Бонча